NFC () – liga futbolu amerykańskiego
 NFC () – standard komunikacji radiowej krótkiego zasięgu
 NFC () – nie z koncentratu, np. sok pomarańczowy